Апан има више значења:

 Општина Апан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Апан (Апан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Апан (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику